El término Maximiliano de Habsburgo (o de Austria), es un nombre, alude en la presente enciclopedia a los siguientes personajes de la Casa de Habsburgo:
el archiduque Maximiliano I de Habsburgo (1459 - 1519) emperador del Sacro Imperio Romano Germánico;
el archiduque Maximiliano II de Habsburgo (1527-1579), emperador del Sacro Imperio Romano Germánico;
el archiduque Maximiliano de Austria (1558-1618), gran maestre de la Orden Teutónica;
el archiduque Maximiliano de Austria-Estiria (1583-1616), coadjuntor del anterior en el gran maestrazgo de la Orden Teutónica;
el archiduque Maximiliano (Francisco) de Austria (1756-1801), elector de Colonia, obispo de Münster y gran maestre de la Orden Teutónica;
el archiduque Maximiliano de Austria-Este (1782-1863), gran maestre de la Orden Teutónica;
el archiduque Maximiliano (Carlos) de Austria (1830-1839), muerto en la infancia;
el archiduque Fernando Maximiliano de Austria (1832-1867), emperador de México bajo el nombre de Maximiliano I;
el archiduque Maximiliano (Eugenio) de Austria (1895-1952).